Соревнования по стритболу среди 16 женских команд на I Европейских играх в Баку проходили с 23 по 26 июня 2015 года.

Участники

Соревнования

Групповой этап

Группа А

Группа В

Группа С

Группа D

Плей-офф 

Баскетбол на Европейских играх 2015